El Torneig d'Halle 2011, oficialment conegut com a Gerry Weber Open 2011 és una competició tennística disputada sobre pista de gespa que pertany a les sèries 250 del circuit ATP masculí. La 19a edició del torneig es va celebrar entre el 4 i el 12 de juny de 2011 al Gerry Weber Stadion de Halle, Rin del Nord-Westfàlia, Alemanya.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 

 Web oficial   
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011